Баха́нов — російське або турецьке прізвища, яке утворилось від турецького слова «bahane» («привід, відмовка»).

Жіноча форма — Баханова.

Походження 

Прізвище Баханов походить до турецького слова «bahane», яке має значення «привід, відмовка». Швидше за все, засновник роду Баханових був хитрою та спритною людиною.

Менш імовірно, що прізвище веде свій початок від мусульманського чоловічого імені Баха, яке в перекладі з арабської означає «слава».

Відомі носії 

 Баханов Костянтин Олексійович ( 1960 р.) — український історик і методист історичної освіти, доктор педагогічних наук, професор.

 Баханова Світлана Степанівна ( 1960 р.) — український історик і викладач, доцент кафедри історії і філософії Бердянського державного педагогічного університету, кандидат історичних наук (2012 р.)

Примітки